Clavis Patrum Graecorum (Ключ к гре́ческим отца́м)  — справочник-каталог, серия томов,  напечатанных в издательстве «Brepols» («Брепольс») в Тюрнхауте, в Бельгии. Серия содержит список всех Отцов Церкви, которые писали по-гречески с 1-го по 8-й век. Для каждого из них перечислены все произведения, будь то оригинальные или нет, сохранившиеся или нет. Каждая работа имеет свой номер, который широко используется в качестве ссылки в научной литературе. Текст издания на латыни. Clavis Patrum Graecorum в научной литературе принято называть сокращенно CPG.  Автор шеститомника — Maurice Geerard (Морис Герард).
Например, «CPG III № 5967» означает, что данное произведение упоминается в третьем томе и ему присвоен номер 5967.

Предшественниками CPG были  вначале «Clavis Auctorum Byzantinorum» («Ключ к византийским авторам») — работа по инвентаризации древней христианской литературы , изданная болландистами; а затем однотомник справочник Ф. Деккерса «Clavis Patrum Graecorum» («Ключ к греческим отцам»).
 
Сочинения латинских отцов Церкви указаны и пронумерованы в аналогичном справочнике-каталоге Corpus Christianorum, напечатанном в том же издательстве «Brepols» («Брепольс»).

Издание 
Maurice Geerard, Clavis patrum graecorum: qua optimae quaeque scriptorum patrum graecorum recensiones a primaevis saeculis usque ad octavum commode recluduntur, Turnhout, 1974–2003 ;

 vol. 1 : Patres antenicaeni, schedulis usi quibus rem paravit, F. Winkelmann, 1983 ; nos 1000 to 1925.
 vol. 2 : Ab Athanasio ad Chrysostomum, 1974; nos 2000 to 5197.
 vol. 3 : A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum, 1979; nos 5200 to 8240.
 vol. 3 A : A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum : addenda volumini III, a Jacques Noret Parata, 2003
 vol. 4 : Concilia : catenae, 1980; nos starting at 9000.
 vol. 5 : Indices, initia, concordantiae, cura et studio M. Geerard et F. Glorie, 1987
 (vol. 6 :) Supplementum cura et studio M. Geerard et J. Noret, - 1998.

Примечания

Литература 

 Mauritius Geerard, Clavis Patrum Graecorum. Volumen II: Ab Athanasio ad Chrysostomum (Turnhout: Brepolis, 1974).
 Clavis Patrum Graecorum. IIIA: A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum

Ссылки 
 Corpus Christianorum
 Contents of volume 2
 Brepols Publishers

Письменность
Издания исторических источников
Многотомные издания